YNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nitchequon (Québec), (Canada)